Kastelruther Spatzen — музичний гурт з Південного Тиролю (Італія), заснований 1976 року. Назва гурту походить від містечка Кастельротто, де гурт був заснований. Гурт виконує переважно народну музику і здобув чимало нагород, зокрема 13 разів — Премію «ЕХО» - в 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008 і 2009 роках.

Дискографія 

 Альбоми
 Das Mädchen mit den erloschenen Augen, 1983
 Ich sag's Dir mit Musik, 1985
 Musikantengold, 1986
 Servus Südtirol, 1987
 Weihnachtssterne, 1987
 Wenn Berge träumen, 1988
 Doch die Sehnsucht bleibt, 1989
 Feuer im ewigen Eis, 1990
 Wahrheit ist ein schmaler Grat, 1991
 Das Beste der Kastelruther Spatzen Folge 1, 1991 - Raccolta
 Eine weiße Rose, 1992
 Die schönsten Liebeslieder der Kastelruther Spatzen, 1992
 Der rote Diamant, 1993
 Atlantis der Berge, 1994
 Kastelruther Classics Folge 1, 1994 - Raccolta
 Nino und das Geheimnis des Friedens, 1994
 Das erste Gebot ist die Liebe, 1995
 Das Beste der Kastelruther Spatzen Folge 2, 1995 - Raccolta
 Kastelruther Spatzen live in Berlin, 1996 - Live
 Sterne über'm Rosengarten, 1996
 Träume von Liebe und Zärtlichkeit, 1996 - Raccolta
 Herzschlag für Herzschlag, 1997
 Kastelruther Classics Folge 2, 1997 - Raccolta
 Die weiße Braut der Berge, 1998
 Weihnachten mit den Kastelruther Spatzen, 1998
 Die Legende von Croderes, 1999
 Und ewig wird der Himmel brennen, 2000
 Jedes Abendrot ist ein Gebet, 2001
 Ihre Ersten Erfolge, 2001
 Das Beste der Kastelruther Spatzen Folge 3, 2001 - Raccolta
 Liebe darf alles, 2002
 Das Frühlingsfest der Volksmusik - Das Gold-Jubiläum der Kastelruther Spatzen Doppel-CD, 2002
 Herzenssache, 2003
 Alles Gold dieser Erde, 2003
 16 Spatzen-Hits Instrumental, 2004
 Berg ohne Wiederkehr, 2004
 Zufall oder Schicksal, 2005
 Nino und das Geheimnis des Friedens, 2005 (Remake + 2 tracce extra)
 ...und Singen ist Gold, 2006
 Dolomitenfeuer, 2007 
 Geschrieben für die Ewigkeit - Besinnliche Lieder, 2008 
 Jeder Tag ist eine Rose, 2008 
 Herz gewinnt - Herz verliert, 2008
 Ein Kreuz und eine Rose, 2009
 25 Jahre Kastelruther Spatzen, 2009 - Raccolta

 DVD
 Das Beste Folge 1
 Das Beste Folge 2
 Herzschlag für Herzschlag
 Das große Kastelruther Spatzenfest
 Ich würd es wieder tun
 Berg ohne Wiederkehr
 Dolomitenfeuer
 Noch größer als der Everest

</div>

Посилання
  www.kastelruther-spatzen.de

Італійські музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 1976